Дубровное — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Дубровное — деревня в Брагинском районе Гомельской области.

Казахстан 
 Дубровное — село в Кызылжарском районе Северо-Казахстанской области.
 Дубровное — село в Мамлютском районе Северо-Казахстанской области.

Россия 
 Дубровное — деревня в Гордеевском районе Брянской области, упразднена в 2006 году.
 Дубровное — деревня в Кадуйском районе Вологодской области.
 Дубровное — село в Варгашинском районе Курганской области.
 Дубровное — село в Лебяжьевском районе Курганской области.
 Дубровное — село в Мишкинском районе Курганской области.
 Дубровное — село в Вольском районе Саратовской области.
 Дубровное — село в Вагайском районе Тюменской области.
 Дубровное — село в Ярковском районе Тюменской области.

См. также 
 Дубровно (значения)
Теплодубровное
Северо-Дубровное
Южно-Дубровное
Большое Дубровное
Малое Дубровное
Малодубровное